Wauters är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Wauters (1817–1898), belgisk arkivarie och historiker
 Alphonse-Jules Wauters (1845–1916), belgisk geograf, kolonialpolitiker och konstskriftställare
 Émile Wauters (1846–1933), belgisk målare
 Eric Wauters (1951–1999), belgisk ryttare

Se även 
 Wauters Point
 Wouters – flera

Nederländska efternamn